Осато:
 Осато (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Курокава префектуры Мияги.
 Осато (уезд) — уезд префектуры Сайтама, Япония.